Гойоэре:

 Гойоэре — город и муниципалитет в Бразилии, входит в штат Парана.
 Гойоэре — микрорегион в Бразилии. входит в штат Парана.